Grum ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Grum (Graeme Shepherd; * 1986), britischer Electro-Musiker
 Grigori Jefimowitsch Grum-Grschimailo (1860–1936), russischer Geograph, Zoologe und Forschungsreisender
 Slavko Grum (1901–1949), slowenischer Dramatiker und Prosaist
 Wladimir Jefimowitsch Grum-Grschimailo (1864–1928), russischer Metallurg und Hochschullehrer